Селёдочный салат — холодное блюдо в кухнях Польши, Скандинавии, Северной Германии и Нидерландов, которое готовят по разным традиционным рецептам, но его основным ингредиентом является солёная сельдь. В зависимости от региона, среди ингредиентов селёдочного салата могут числиться отварной картофель, свёкла, сырые яблоки, маринованные огурцы, сельдерей, лук и укроп.

В Скандинавии и Нидерландах солёную сельдь для салата предварительно вымачивают, смешивают с порезанным кубиками отварным картофелем, сельдереем, маринованными огурцами и яблоками и заправляют его густым соусом из сельдевых молок, натёртого репчатого лука с уксусом и растительным маслом. В Нидерландах в селёдочном салате используют местную традиционную маринованную сельдь. В селёдочном салате по-шведски участвуют солёная сельдь, отварная говядина, свёкла и яблоки с винегретной заправкой, смешанной с порубленными анчоусами, маринованными огурцами, каперсами и горчицей. Похожий эстонский селёдочный салат называется росолье. Самый распространённый рецепт селёдочного салата в Германии — с яблоком и варёным яйцом под майонезом со сливками, он бывает «белым» и «красным», если со свёклой. В Северной Германии селёдочный салат по-гамбургски готовят из солёной сельди, отварного мяса, яблока, сельдерея, свёклы, маринованных огурцов и каперсов под майонезом. В польской кухне селёдочный салат готовят с варёным яйцом под майонезом со свежими огурцами или отварным картофелем, а также с отварной фасолью в заправке из растительного масла с горчицей. В состав французского селёдочного салата входит только солёная сельдь, яблоки, уксус, растительное масло и репчатый лук. В Вене и её окрестностях селёдочный салат считается традиционным блюдом в Пепельную среду, с которой начинается 40-дневный пост. Австрийцы считают, что селёдочный салат особенно хорош от похмелья после Жирного вторника. Венский салат из сельди с яблоком позаимствован у итальянцев к середине XVIII века, а в середине XIX века дал импульс традиции венских отелей устраивать «селёдочные пирушки» () перед началом поста.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Польская кухня
Нидерландская кухня
Рыбные салаты
Блюда из свёклы
Блюда из сельди
Блюда по алфавиту
Немецкие салаты